Лас Трес Росас има више значења:

 Лас Трес Росас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трес Росас, Лос Ривера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику